Siekmann ist der Name folgender Personen:

 Andreas Siekmann (* 1961), deutscher Künstler
 Birgit Siekmann (* 1963), deutsche Historikerin und Archivarin
 Erwin Siekmann (1936–2022), deutscher Politiker (SPD)
 Florian Siekmann (* 1995), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Heinz Siekmann (1927–2006), deutscher Politiker (CDU)
 Helmut Siekmann, deutscher Staatsrechtler und Volkswirt
 Ida Siekmann (1902–1961), das vermutlich erste Todesopfer der Berliner Mauer
 Jörg Siekmann (* 1941), deutscher Professor für Künstliche Intelligenz
 Jutta Siekmann (* 1958), deutsche Autorin, siehe Anna Kalman
 Rolf Siekmann (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Tim Siekmann (* 1988), deutscher Eishockeytorwart

Siehe auch:
 Siegmann